Johannes Didericus Doorman (1770-1827), generaal-majoor der artillerie en boekhandelaar, RMWO 3
 Pieter Lodewijk Gerard Doorman (1834-1916), generaal-majoor
 Karel Doorman (1889-1942), schout-bij-nacht en aviateur, RMWO 3
 Joop Doorman (1928-2009), wetenschapsfilosoof, hoogleraar
 Maarten Doorman (1957), filosoof, hoogleraar, dichter, criticus en essayist
 Jetze Doorman (1881-1931), kapitein veldartillerie, wereldkampioen schermen
 Christine Doorman (1858-1941), schrijfster en vertaalster
 Lou A.C.M. Doorman (1891-1955), viceadmiraal
 Pieter Lodewijk Gerard Doorman (1896-1966), luitenant-generaal
 Willem Hendrik Doorman (1799-1873), luitenant-generaal der artillerie, RMWO 4 
 Robert G. Doorman (1860-1954), luitenant-generaal titulair der infanterie KNIL, RMWO 4
 Willem A.H. Doorman (1857-1930), generaal-majoor intendant, hoofdintendant 1914-1918
 Chris L. Doorman (1835-1919), luitenant-generaal der artillerie, gouverneur der residentie
 Gerard Doorman (1838-1914), schout-bij-nacht 

Zr.Ms. Karel Doorman, een logistiek ondersteuningsschip of Joint (logistic) Support Ship (JSS) van de Koninklijke Marine